Carnation peut désigner :
 carnation, en peinture d'art, en héraldique et parfois en littérature, la couleur de la peau de l’Européen ;
 Carnation, une marque agroalimentaire américaine ;
 carnation, un gène de la drosophile.

Toponyme 
 Carnation, ville américaine située dans l’État de Washington.